PSE puede referirse a:
 Partido Socialista Europeo.
 Partido Socialista de Euskadi, federación en el País Vasco del Partido Socialista Obrero Español.
 Partido Socialista Ecuatoriano.
 Proyecto Singular y Estratégico.
 Aeropuerto Internacional Mercedita (Puerto Rico), según su código IATA.
 Pagos Seguros En línea.
Por la Sonrisa de un Niño - PSE, organización no gubernamental sin ánimo de lucro de origen francés y con operación en Camboya.